Song Dong-hwan (né le  à Séoul en Corée du Sud) est un joueur professionnel sud-coréen de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Surnommé la Asian Rocket en raison de sa vitesse et de ses habilités sur la patinoire, il devint le premier coréen a remporter le championnat des marqueurs de l'Asia League en 2005-2006.

Il évolue pour le club Anyang Halla basé à Séoul depuis la saison 2003-2004. Il dut quitter temporairement sa carrière de joueur deux saisons le temps de faire son service militaire.

Lors du championnat junior d'Asie en 1998, il marqua 33 buts lors d'une seule partie lorsque la Corée du Sud battu la Thaïlande 91-0.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1998-1999 ||Université Korea ||Corée du Sud ||14 ||18 ||10 ||28 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1999-2000 ||Université Korea ||Corée du Sud ||14 ||22 ||4 ||26 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Université Korea ||Corée du Sud ||12 ||12 ||9 ||21 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2001-2002 ||Université Korea ||Corée du Sud ||14 ||14 ||3 ||17 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Dong Won ||Corée du Sud ||14 ||11 ||10 ||21 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|- b
|2003-2004 ||Anyang Halla ||Asia League ||16 ||10 ||7 ||17 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Anyang Halla ||Asia League ||42 ||16 ||17 ||33 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2005-2006 ||Anyang Halla ||Asia League ||38 ||31 ||31 ||62 ||28 ||4 ||2 ||0 ||2 ||2
|- 
|2008-2009 ||Anyang Halla ||Asia League ||35 ||19 ||26 ||45 ||38 ||7 ||4 ||1 ||5 ||10
|- 
|2009-2010 ||Anyang Halla ||Asia League ||36 ||19 ||17 ||36 ||41 ||9 ||2 ||3 ||5 ||2
|-
|2010-2011 ||Anyang Halla ||Asia League ||27 ||5 ||12 ||17 ||14 ||3 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
|2011-2012 || Nikko Kobe IceBucks ||Asia League ||36 || 17 || 28 || 45 || 8 || 9 || 2 || 5 || 7 || 4 
|-
|2012-2013 || High1 ||Asia League ||37 || 21 || 53 || 74 || 8 || - || - || - || - || -
|-
|2013-2014 || High1 ||Asia League ||42 || 14 || 35 || 49 || 10 || 3 || 1 || 1 || 2 ||	0
|-
|2014-2015 || High1 ||Asia League ||38 || 14 || 29 || 43 || 14 || 6 || 1 || 1 || 2 || 2 	
|-
|2015-2016 || High1 ||Asia League ||45 || 17 || 28 || 45 || 12 || - || - || - || - || -

Internationales 

|2000 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde C || 4 || 2 || 3 || 5 || 2 ||align="left"|
|-
|2002 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0 ||align="left"||-
|2003 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde div. 2 || 5 || 11 || 9 || 20 || 12 ||align="left"| Médaille d'or|- 
|2004 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 1 || 0 || 1 || 0 ||align="left"|
|-
|2009 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde div. 2 || 5 || 7 || 4 || 11 || 4 ||align="left"| Médaille d'or
|- 
|2010 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 4 || 3 || 7 || 2 ||align="left"|'''

Notes et références  

Naissance en février 1980
Naissance à Séoul
Joueur international sud-coréen de hockey sur glace
Joueur du Anyang Halla
Joueur des Nikko Kobe IceBucks
Joueur du High1
Attaquant de hockey sur glace